The Hangover puede referirse a:
The Hangover, película dirigida por Todd Phillips; 
The Hangover Part II, secuela de la película dirigida por Todd Phillips;
The Hangover Part III, tercera parte de la película de Todd Phillips; o
The Hangover (álbum) del guitarrista Gilby Clarke.